Пожар в Перми
 Пожар в Перми (1842)
 Пожар в клубе «Хромая лошадь» (2009)